Plaats in Indonesië
 Ringin (Pamotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ringin (Batang Gansal), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau